Trou bleu fait référence à :

En géologie 
 Un trou bleu, phénomène géologique marin
 Le Grand Trou Bleu, excavation sous-marine au large de la côte du Belize
 Le Trou bleu de Dean, excavation sous-marine des Bahamas

En divertissement 
 Trou bleu, un épisode de la série animée Spirou et Fantasio
 Le Trou Bleu, manga de science-fiction

Voir aussi